La Guerra civil lituana puede referirse a varios conflictos históricos:

 Guerra civil lituana (1249-1253) entre Mindaugas y Vykintas con Tautvilas; véase Historia de Lituania (1219-1295)#Ascenso de Mindaugas.
 Guerra civil lituana (1263-1264) tras el asesinato de Mindaugas; véase Historia de Lituania (1219-1295)#Años de inestabilidad.
 Guerra civil lituana (1381-1384) entre Jogaila y su tío Kęstutis con su hijo Vitautas.
 Guerra civil lituana (1389-1392) entre Jogaila y su primo Vitautas. 
 Guerra civil lituana (1432-1438) entre Švitrigaila y Žygimantas Kęstutaitis.
 Guerra civil lituana (1700) entre varias familias poderosas de magnates.